N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij, voormalig Zeeuws nutsbedrijf
 DELTA, Zeeuws nutsbedrijf, deels opvolger van de bovengenoemde organisatie.
 PZEM (2017), Zeeuws nutsbedrijf, deels opvolger van de bovengenoemde organisatie